West View est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, communauté du New Jersey
West View, borough de la Pennsylvanie

, communauté du comté de Durham

Autre

Homonymie de toponyme